El término cangrejera  puede hacer referencia a:

Batalla de Las Cangrejeras, Batalla de Guerra de Arauco, ocurrida en Chile.
Cangrejera (zapato), tipo de sandalia, utilizada por las mujeres.
Pompoir, en Venezuela